Die Härte bezeichnet
 eine deutsche Rechtsrock-Band, siehe Die Härte (Band)
 ein Lied des deutschen Sängers Herbert Grönemeyer, siehe Die Härte (Lied)